Un organisme est un ensemble d'éléments composant une structure fonctionnelle.

 En biologie, le terme organisme désigne l'ensemble des organes d’un être vivant et, par métonymie, l'être vivant lui-même.Voir aussi Organisme génétiquement modifié (OGM).

 Dans la société, un organisme est une organisation statutaire, souvent publique.

Notes et références